Белак — фамилия. Известные носители:
 Белак, Дорис (1926—2011) — американская актриса.
 Белак, Олег Онуфриевич (род. 1970) — глава администрации Нарьян-Мара.
 Белак, Павел Йозеф (1920—1944) — чехословацкий юрист, деятель Движения Сопротивления во время Второй мировой войны.
 Белак, Уэйд (1976−2011) — канадский хоккеист.
 Белак, Ян Даниэль (1922−1944) — словацкий студент, партизан Второй мировой войны.